Lost — пісня американського рок-гурту Linkin Park. Спочатку записаний під час сесій для їхнього другого студійного альбому, Meteora (2003), пізніше він був офіційно випущений 10 лютого 2023 року як перший сингл із перевидання альбому, присвяченого 20-річчю.

Історія 
Пісня була спочатку записана у 2002 році, коли Linkin Park записували матеріал для свого другого студійного альбому Meteora (2003).  Після того, як гурт натякнув на випуск матеріалу в другій половині січня 2023 року, розпочавши зворотний відлік на своєму веб-сайті,  пісня була офіційно випущена 10 лютого 2023 року в рамках промоції до 20-ї річниці випуску альбома Meteora.

Майк Шинода писав: «Знайти «Lost» — це все одно, що знайти улюблену фотографію, яку ви забули зробити, ніби вона чекала слушного моменту, щоб розкритися».  За словами Шиноди, фанати роками просили пісні, у яких звучить голос покійного головного вокаліста Честера Беннінгтона, і заявили, що «Lost» є одним із невиданих треків із вокалом Беннінгтона, який буде включено до 20-річчя випуску альбому Meteora.

Пісня 
«Lost» описують як пісню в стилі ню-метал з елементами електроніки. Було зазначено, що «Lost» схожий на «Breaking the Habit» та «Numb».

Кліп 
10 лютого 2023 року гурт випустив створене штучним інтелектом відео на цю пісню, натхненне аніме. У ньому є кадри з концерту Live In Texas, документального фільму The Making Of Meteora, а також музичні кліпи «New Divide», «Somewhere I Belong» та  «Breaking the Habit». Його створили продюсери та аніматори Maciej Kuciara та pplpleasr.

Учасники запису 

 Честер Беннінгтон – вокал
 Майк Шинода – бек-вокал, клавішні, семплер
 Бред Делсон – гітари
 Джо Хан – вертушки, семпли
 Роб Бурдон — ударні
 Дейв Фаррелл — бас-гітара

Примітки 
Сингли Linkin Park